Бе́ннеком () — посёлок сельского типа в общине Эде в западной части провинции Гелдерланд в Нидерландах. Население составляет около 3,5 тыс. жителей. Беннеком находится в 20 километрах от столицы провинции — города Арнем.

Спорт 
 Футбольный клуб «Беннеком»

Известные жители 
 Геррит Ян Мюлдер — химик
 Дик Кет — художник, представитель магического реализма. Умер в Беннекоме в 1940 году в 37-летнем возрасте.

Фото 

Населённые пункты Гелдерланда